Wolin, lengyel sziget a Balti-tengerben
 Wolin, város Lengyelországban, Wolin szigeten